Scholengemeenschap De Uyterwaart is een voormalig onderwijsinstituut in de Nederlandse plaats Blerick, gemeente Venlo. Tussen 1974 en 1993 lag de school aan de Venrayseweg in Blerick, nabij de Frederik Hendrikkazerne.

Voorgeschiedenis 
Deze school kwam voort uit de school voor voortgezet lager onderwijs (VGLO) van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria aan de Monseigneur Boermansstraat. Aan het begin van de jaren 60 werd de VGLO omgezet in een LEAO voor jongens. Deze LEAO fuseerde in 1972 met de meisjes-LEAO in de Zustersstraat (bij het Zusters van Liefdeklooster).

Nieuwbouw 
In 1974 kwam er door een fusie ook het LMO bij, en werd de nieuwbouw aan de Venrayseweg in gebruik genomen. Vanaf dat jaar kreeg de school ook de naam De Uyterwaart, vernoemd naar de uiterwaarden van de Maas. Deze nieuwbouw bleek hard nodig, aangezien de lessen voorheen waren verspreid over 6 locaties in Venlo. In 1976 kreeg de school er tevens de lagere tuinbouwschool bij en werd daarmee een brede scholengemeenschap voor Lager beroepsonderwijs.

Fusie 
Door een dalend leerlingenaantal in de jaren 80 was de school genoodzaakt te fuseren met andere scholen. Deze fusie werd uiteindelijk aangegaan met de Vinckenhof MAVO en de Lagere Technische School Hagerlei Venlo. De school kreeg de naam Gelrecollege en werd ondergebracht in het gebouw van de voormalige Hagerlei. De school aan de Venrayseweg werd uiteindelijk rond 2010 gesloopt.

Zie ook 
 Vinckenhof MAVO
 Petrus Canisius MAVO Venlo
 Frederik Hendrikkazerne (Venlo)
 Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria

Voormalig schoolgebouw in Venlo
Voormalige school in Venlo